Monica Bellucci (1964), een Italiaans supermodel en actrice
 Thomaz Bellucci (1987), een Braziliaans tennisspeler